Ждановский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Ждановский сельсовет — Волоколамский район, Московская область.
 Ждановский сельсовет — Пильнинский район, Нижегородская область.
 Ждановский сельсовет — Александровский район, Оренбургская область.